Кабаньяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эуме. Занимает площадь 30,2 км². Население — 3375 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La fiscal pide para la alcaldesa de Cabañas 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación

Муниципалитеты Ла-Коруньи